Emiliano Zapata Salazar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Emiliano Zapata Salazar, Tabasco, Balancán, 
 Emiliano Zapata Salazar, Chiapas, Acapetahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar